El término Spam puede referirse a:

 Spam, variedad de carne en lata.
 Correo basura, correo electrónico no deseado.
 «Spam», sketch de Monty Python (1970).
 Museo Spam, museo estadounidense dedicado a los productos cárnicos Spam.